Die Fotbollsallsvenskan 1978 war die 54. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 8. April und dem 29. Oktober 1978 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Zehn Jahre nach dem ersten Gewinn des schwedischen Meistertitels konnte der Vorjahrespokalsieger Östers IF zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal nach Växjö holen. Die vom späteren Trainer der schwedischen Nationalmannschaft Lars Arnesson betreute Mannschaft um Stützen wie Björn Andersson, Göran Hagberg und Karl-Gunnar Björklund verwies den Vorjahresmeister Malmö FF mit sechs Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz.

Aufsteiger Västerås SK konnte die Klasse nicht halten und stieg punktgleich mit Örebro SK in die zweitklassige Division 2 ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Tommy Berggren von Djurgårdens IF konnte sich mit 19 Saisontoren zum Torschützenkönig krönen.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1978
Fußballsaison 1978